Braza puede referirse a:
 Braza (unidad), unidad de medida que en España equivale a 1,852 metros.
 Estilo braza o estilo pecho, un estilo de natación regulado por la FINA.
Braza, un tipo de cabo.